Jean Cuny, prêtre et compositeur français du 
 Jean Cuny (1925-1992), aviateur et écrivain français

Homonymie de patronyme